Difesa ima više značenja:
 Difesa, Avellino
 Difesa, Benevento
 Difesa, Catanzaro
 Difesa, Cosenza
 Difesa, Isernia
 Difesa, Salerno